Quatre navires de lUS Navy portent et un aurait dû porter le nom dUSS Helena, d'après la capitale du Montana :

l', une canonnière en service de 1897 à 1932 ;
l', un croiseur léger de  lancé en 1939 et coulé durant la bataille du golfe de Kula ;
l'USS Helena (CL-113), un croiseur léger de classe Fargo dont la construction est annulée en 1944 ;
l', un croiseur lourd de classe Baltimore qui participe à la Seconde Guerre mondiale et à la guerre de Corée ;
l', un sous-marin de classe Los Angeles en service depuis 1987.

Helena